Os (npr. os simetrije)
 Kemijski simbol za osmij
 U medicini os je latinski naziv za kost kao i za usnu šupljinu (cavum oris)

Vidi i:
 OS (razdvojba)